El Roc del Migdia és una muntanya de 860 metres del límit dels termes comunals de la Roca d'Albera i de Sureda, tots dos de la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord. És situat a la zona occidental del terme, al límit amb el terme de la Roca d'Albera. És a prop al nord-est del Coll de la Balma Corba i al sud, més lluny, de la Collada dels Pomers, en el contrafort septentrional del Puig Neulós.

Referències 

Geografia de la Roca d'Albera
Muntanyes de Sureda